Сеньково — название населённых пунктов.

Белоруссия

Витебская область 
 Сеньково — деревня в Верхнедвинском районе.
 Сеньково — деревня в Витебском районе.
 Сеньково — деревня в Шумилинском районе.

Могилёвская область 
 Сеньково — деревня в Горецком районе.
 Сеньково — деревня в Княжицком сельсовете Могилёвского района.
 Сеньково — посёлок в Полыковичском сельсовете Могилёвского района.

Россия

Владимирская область 
 Сеньково — посёлок при станции в Вязниковском районе.
 Сеньково — деревня в Селивановском районе.

Калужская область 
 Сеньково — деревня в Бабынинском районе.

Московская область 
 Сеньково — село в городском округе Озёры.

Орловская область 
 Сеньково — село в Глазуновском районе.

Псковская область 
 Сеньково — деревня в Борковской волости Великолукского района.
 Сеньково — деревня в Купуйской волости Великолукского района.
 Сеньково — деревня в Новосокольническом районе.
 Сеньково — деревня в Ивановской волости Невельского района.
 Сеньково — деревня в Голубоозерской волости Невельского района.
 Сеньково — деревня в Пустошкинском районе.

Смоленская область 
 Сеньково — деревня в Велижском районе.
 Сеньково — деревня в Демидовском районе.
 Сеньково — название деревни Синьково в Смоленском районе до 2000 года.

Тверская область 
 Сеньково — деревня в Западнодвинском районе.
 Сеньково — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Сеньково — деревня в Гаврилов-Ямском районе.

Украина 
 Сеньково — село в Старобельском районе Луганской области.
 Сеньково — село в Купянском районе Харьковской области.